Lawless Valley – film del 1934 diretto da J.P. McGowan
Lawless Valley – film del 1938 diretto da David Howard